Obi-Wan Kenobi, un personnage de la saga Star Wars ;
Obi-Wan Kenobi, une mini-série sortie en 2022 se déroulant entre les épisodes  et  de la saga ;
Star Wars: Obi-Wan, un jeu vidéo sorti en 2001 ;
Kenobi, un roman écrit par John Jackson Miller paru en 2013.

Voir aussi